Nutzung steht für:

 Nutzung (Recht), die Inanspruchnahme der Vorteile einer Sache oder eines Rechts (seiner Früchte)
 Nutzung (Technik), Verwendung eines Betriebsmittels zur Erfüllung einer Arbeitsaufgabe
 Nutzung (Gebäude), der Zweck, dem das Bauwerk durch seinen Gebrauch dient
 Bauliche Nutzung, in Deutschland die nach der Baunutzungsverordnung definierte Zweckbestimmung von Bauflächen und Baugebieten
 Landnutzung, die Art der Inanspruchnahme von Böden und Landflächen

Siehe auch:
 Nutzen
 Verwendung, Gebrauch